Takuya Sugimoto (31 de dezembro de 1989) é um futebolista japonês que atua como goleiro na J3 League, no Fujieda MYFC.

Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Futebolistas do Japão
Goleiros do Japão